Loop kan syfta på:

 Loop – en del av en berg-och-dalbana med en cirkulär manöver
 Loop – cirkulär manöver i vertikalplanet med flygplan, se looping.
 Loop (algebra) – en kvasigrupp med ett neutralt element
 Loop (musik) – även kallad slinga, ljud som spelas upp igen, gång på gång
 Loop (programmering) – en konstruktion inom imperativa programmeringsspråk
 Loop-pedaler – en digital sampler utformad som en effektpedal
 The Loop – den centrala delen av Chicagos stadsbanenät
 Nätverksloop – ett fel i nätverk som gör att paket eller ramar kommer tillbaka till utgångspunkten

Geografi

Estland 

 Loobu jõgi, å,

Tyskland 

 Loop, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein,

USA 

 Loop, Texas – ort, Texas, Gaines County, 
 Chicago Loop, del av befolkad plats, Illinois, Cook County, 

Robotskapade Estlandförgreningar